Дарден (, ) — фамилия.
 Дарден, Декстер (род. 1991) — американский актёр кино и телевидения.
 Дарден, Йозеф (род. 1954) — бельгийский футболист и тренер.
 Дарден, Кристин (род. 1942) — американский математик, аналитик данных и авиационный инженер.
 Дарден, Кристофер (род. 1956) — американский адвокат, писатель, актёр и преподаватель.
 Дарден, Кун (род. 1982) — бельгийский футболист.
 Дарден, Миллз (1799—1857) — один из крупнейших (высоких и тяжёлых) людей в истории.
 См. также 
 Дарденн